Sammel ist der Familienname von:

Hans-Joachim Sammel (* 1952), Fußballspieler in der DDR
Richard Sammel (* 1960), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
Samel